Waterton – centro abitato della Nuova Zelanda
 Charles Waterton – naturalista ed esploratore britannico
 Laghi Waterton – laghi del Canada
 Parco nazionale dei laghi Waterton – parco nazionale del Canada